In 1980 werd het 66 Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd gespeeld van 5 juni tot 30 november en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. Colorado en Cascavel werden beide tot kampioen uitgeroepen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Derde toernooi

Finale
De finale werd op 30 november gespeeld, maar door onregelmatigheden werd de wedstrijd gestaakt. Op 4 december werd op de groene tafel dan beslist dat beide clubs kampioen werden.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense